Sebastian Borg, född 23 augusti 1994 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Borgs moderklubb är Hässelby Kälvesta HC med vilka han spelade som junior debuterade i Division 2. Som junior spelade han vidare i Nynäshamns IF, Huddinge IK och Almtuna IS. Med Almtuna fick han även pröva på att spela i Hockeyallsvenskan säsongen 2013/14. Säsongen därpå spelade han med El Paso Rhinos i Western States Hockey League för att en säsong senare återvända till Sverige och spela för IF Vallentuna BK i Hockeyettan. Till säsongen 2016/17 skrev han på för Nybro Vikings IF där han blev kvar. Säsongen 2022/23 påbörjar han sin sjunde säsong i klubben.

Klubbkarriär

Externa länkar

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vallentuna Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare